Tribuna puede referirse a:
Tribuna, un elemento arquitectónico
Tribuna (oratoria)
Tribuna (periódico)
Tribuna del Yaqui
La Tribuna (página de desambiguación)